Acquanegra Cremonese – comune italiano in provincia di Cremona
 Acquanegra sul Chiese – comune italiano in provincia di Mantova
 Acquanegra – torrente lombardo, unico emissario del Lago di Monate
 Acquanegra – torrente lombardo che scorre interamente nella provincia di Como.